Francja:
 Sorne – rzeka, dopływ Vallière

Szwajcaria:
 Sorne – rzeka, dopływ Birs

Osoby:
 Morgan Sorne – amerykański piosenkarz

Zobacz też:
 Haute-Sorne
 Messia-sur-Sorne